Buch (Berlim) — localidade no distrito de Pankow, na cidade de Berlim
 Buch (Erding) — município na região administrativa de Oberbayern, estado de Baviera, na Alemanha

 Buch (Suíça) —  comuna no cantão de Schaffhausen, na Suíça

Ver também
Buchs

Desambiguação